Tel ou TEL peut faire référence à :

Archéologie 
 Un tel est, en archéologie, un site en forme de monticule qui résulte de l'accumulation de matières et de leur érosion sur une longue période, sur un lieu anciennement occupé par les hommes.

Astronomie 
 Tel est une abréviation qui signifie : Telescopium, Telescopii, le nom latin et son génitif de la constellation du Télescope.

Code  
tel est un code pouvant désigner :
 tel le télougou, selon les normes ISO 639-2 et ISO 639-3 des codes de langue.

Patronyme 

 Mathys Tel (2005-), joueur français de football.

Physique 
 TEL est l'abréviation, en physique des particules et en radiobiologie, pour le transfert d'énergie linéaire, perte d'énergie par une particule lors de son passage au travers d'un matériau ou d'un organisme.

Sigle 
TEL est un sigle pouvant désigner :
 The European Library, un site web qui offre un accès aux ressources des 47 bibliothèques nationales de l'Europe ;
 Tracteur-érecteur-lanceur, '', un véhicule lance-missile ;
 Tramways d'Eure-et-Loir, un ancien réseau de chemin de fer secondaire.

Toponyme 

 Le  est une rivière de l'inde, affluent du fleuve Mahanadi.

Autres 
 Tel est le nom d'une collection d'ouvrages éditée depuis 1976 par les éditions Gallimard.

Références 

Abréviation